Момир Талич (; 15 июля 1942, Пискавица, Баня-Лука — 28 мая 2003, Белград) — сербский генерал и военный деятель, известный военачальник армии боснийских сербов в период войны в Боснии и Герцеговине.

Биография 
Момир Талич родился в Пискавице (ныне Босния и Герцеговина) 15 июля 1942 года. Службу в армии начал 25 июля 1961 года. Окончил школу младшего офицерского состава бронетанковых войск и Военную академию сухопутных войск. 26 июля 1991 года, будучи полковником, он был назначен на должность начальника штаба и заместителя командующего Пятого корпуса ЮНА, дислоцирующегося в Западной Боснии и Западной Славонии. Через некоторое время он получил чин генерал-майора, а 19 марта 1992 года Талич возглавил Пятый корпус ЮНА.

После вывода частей югославской армии из Боснии и Герцеговины, 19 мая 1992 года этот корпус был переименован в 1-й Краинский корпус Войска Республики Сербской. Момир Талич был единственным офицером в армии боснийских сербов, имевшим генеральский чин ЮНА. Звание генерал-подполковника ему было присвоено 31 декабрят1992 года и вплоть до подписания Дейтонских соглашений он продолжал руководить действиями Первого Краинского корпуса ВРС.

После окончания Боснийской войны он не ушёл из армии и 27 июня 1997 был возведён в ранг генерал-полковника. 16 февраля 1998 год]а он был назначен на должность начальника Генерального штаба ВРС, на которую заступил 6 марта того же года. 12 марта 1999 года Гаагский трибунал выдвинул против него тайное обвинение в военных преступлениях во время событий в Босанской Краине весной 1992 года. 25 августа 1999 года он был арестован в Австрии и выдан МТБЮ. Вместе с тем 28 февраля 2002 года по решению президента Республики Сербской генерал Талич был отправлен на пенсию. 23 января 2002 года начался судебный процесс над ним и Радославом Брджанином, а 20 сентября 2002 из-за проблем со здоровьем он был временно отпущен на свободу и скончался в Военно-Медицинской Академии в Белграде 28 мая 2003 года.

Награды 
За проведение операции «Коридор» Талич был награждён Орденом Неманича — высшей военной наградой Республики Сербской. 10 июля 2010 года в Пискавице близ Баня-Луки, где генерал родился, в его честь была открыта памятная доска.

См. также 
 Список генералов Войска Республики Сербской

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фото генерала на сайте альманаха «Искусство войны»

Военачальники Югославии
Участники Боснийской войны
Военачальники Республики Сербской
Генерал-полковники Югославии